Михайло Ломоносов — фильмы:

 «Михайло Ломоносов» — художественный фильм 1955 года, режиссёр Александр Иванов.
 «Михайло Ломоносов» — многосерийный художественный фильм 1986 года, режиссёр Александр Прошкин.
 См. также 
 Михайло Ломоносов (значения)